Riddell steht für:

 Riddell Sports Group, US-amerikanischer Sportausstatter
 Riddell-Nunatakker, Gebirge im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Riddell ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Riddell (1832–1906), irische Schriftstellerin
 Chris Riddell (* 1962), britischer Illustrator
 Don Riddell (* 1972), britischer Fernsehmoderator
 George Riddell, 1. Baron Riddell (1865–1934), britischer Zeitungsverleger
 John Leonard Riddell (1807–1865), US-amerikanischer Botaniker, Politiker und Science-Fiction-Autor
 Wayne Riddell (* 1936), kanadischer Organist